xSuit est une marque internationale de vêtements pour hommes qui résistent aux liquides, aux taches, aux odeurs et aux plis. Elle a été fondée par le designer Max Perez.

Aperçu 
xSuit a été fondé par Max Perez en 2017 alors qu'il travaillait pour le M1NT, une boîte de nuit à Shanghai en  Chine. Les technologies de xSuit sont appelées xShield® et xMembrane® et sont antitaches, ultra-stretch, résistantes aux plis et odeurs.

xSuit a levé plus de  sur Kickstarter alors que l'objectif initial de la campagne n'était que de .

La société a lancé les masques xMask en avril 2020 à la suite de la pandémie de Covid-19.

En 2019, la société a lancé une boutique dédiée à la France qui est devenue la boutique officielle pour le marché Européen à partir septembre 2021.

Références 
10. http://chasseursdecool.fr/x-suit/

Entreprise de l'habillement ayant son siège aux États-Unis
Marque de mode vestimentaire